Kandrakar è una fortezza appartenente al mondo immaginario di W.I.T.C.H.. Si trova nel centro esatto dell'infinito e vi risiedono i saggi della Congrega, guidata dal potente Oracolo. La Fortezza è il nodo da cui le Guardiane dovevano obbligatoriamente passare per svolgere i loro incarichi su altri mondi, prima della creazione del portale magico nella libreria di Cedric.

Nel fumetto 
Quando l'universo fu creato, Kandrakar non esisteva: le creature vivevano in pace e armonia in un mondo unico, finché un giorno conobbero il male e si divisero tra chi voleva pace e chi viveva per il dolore degli altri. Per separare le due fazioni fu creata la Muraglia: malvagità e ingiustizia vennero bandite nella zona oscura del Metamondo, avente come capitale Meridian. Prima di dividersi per sempre, venne data vita alla Fortezza di Kandrakar, nel centro dell'infinito, da cui gli spiriti e le creature più potenti vegliano sui mondi. A creare la Fortezza furono cinque ninfe, rimaste, fino a quel momento, semplici spettatrici degli eventi: Xin Jing, regina degli elementi; Oneide, ninfa della vita; Tea, ninfa del sole; Ebla, ninfa della Luna, e N'Ghala, ninfa delle stelle, che divenne il primo Oracolo. N'Ghala, inoltre, istituì le Guardiane, portatrici della giustizia di Kandrakar: all'inizio furono due, poi tre, quattro, e infine cinque.

Kandrakar è una soglia tra tutti gli universi, ancorata alle nuvole grazie alle Pietre Mistiche: se il male se ne impossessasse, vagherebbe incontrollato per l'universo scatenando il caos. Il luogo più sacro è la Stanza delle Aure, custodita da Luba. Qui si trovano le Stille d'Aura, gocce galleggianti fatte di energia magica di diversi colori (rosa, azzurro, arancione, verde e grigio), che rappresentano le cinque Guardiane della Muraglia. Luba è stata in grado di influenzare i poteri delle cinque Guardiane attraverso la manipolazione delle Stille: ciò ha portato alla creazione di un Cangiante, un essere di pura energia elementale semi-liquida, che, dopo aver assorbito i poteri delle Guardiane, ha risvegliato l'ex-Guardiana malvagia Nerissa. Dopo la seconda sconfitta di Phobos, che era riuscito a impossessarsi del ruolo di Oracolo tramite un inganno, l'Oracolo precedente, Himerish, decide di rinunciare all'onnipotenza e creare un triumvirato con i saggi Yan Lin ed Endarno. Con la sconfitta, poi della Dark Mother, che era riuscita a insinuare a Kandrakar un albero malvagio, il potere di Oracolo viene dato a Yan Lin.

Esistono vari modi per raggiungere la Fortezza di Kandrakar: attraverso il Cuore di Kandrakar o servendosi degli Araldi bianchi, che scortano il visitatore nei viaggi di andata e ritorno.

Tra i riti di Kandrakar rientrano:
 Khandran: giudizio finale che coinvolge le Guardiane che hanno tradito e che serve per sostituirle.
 Disputa: processo all'Oracolo, tramite il quale l'uomo viene chiamato a rispondere delle proprie azioni davanti alla Congrega. Può terminare con la deposizione dell'accusato.
 Rinascita: elezione del nuovo Oracolo.
 Cerimonia di purificazione: tutti i saggi della Congrega liberano la loro magia nell'aria e, per un giorno intero, Kandrakar smette di vigilare sull'universo, impedendo agli estranei di raggiungere la Fortezza.

Nella serie animata 
Kandrakar appare per la prima volta nella seconda stagione, nell'episodio "B come Benvenute". La storia sulla creazione della Muraglia è uguale a quella del fumetto, ma si svolge solo tredici anni prima, quando Phobos salì al trono. Kandrakar viene poi attaccata dai cavalieri della distruzione e da Nerissa, che riesce a imprigionare tutta la congrega, privando la Fortezza della sua guida. La Congrega viene liberata a fine serie dalle Guardiane.

Note 

W.I.T.C.H.
Luoghi immaginari Disney
Dimensioni immaginarie